Андрей Валерьевич Рычагов:
 Рычагов, Андрей Валерьевич (род. 1982) — российский хоккеист.
 Рычагов, Андрей Валерьевич (род. 1979) — российский шахматист.